Стојковићи могу бити:

 Стојковић (презиме), презиме

или:
 Стојковићи (породица), српска породица

или:
 Стојковићи (Фоча-Устиколина), насељено мјесто у општини Фоча-Устиколина, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Стојковићи (Кисељак), насељено мјесто у општини Кисељак, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Стојковићи (Коњиц), насељено мјесто у општини Коњиц, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Стојковићи (Нови Травник), насељено мјесто у општини Нови Травник, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ